Fohlin  är ett  svenskt efternamn.

Personer med namnet

 Adina Fohlin (född  1984), fotomodell
 Jonas Fohlin (född 1962), film- och tv producent
 Lars Fohlin (1934–1997), målare och tecknare

Se även
 Follin – svenskt och engelskt efternamn

Svenska efternamn